Rühring ist der Name folgender Orte:

 Rühring (Gemeinde Neustadtl), Ort in  Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Rühring (Gemeinde Pram), Ortschaft der Gemeinde Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Rühring ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Rühring (* 1942), deutscher Schauspieler